Samorin steht für:

 Šamorín, Kleinstadt in der Slowakei
 Zamorin, Herrscher von Calicut